Хомилиус (нем. Homilius) — немецкая фамилия.

 Хомилиус, Готфрид Август (1714—1785) — немецкий композитор, регент, музыкант-органист периода рококо.
 Хомилиус, Луи Фёдорович (Гомилиус, 1813–1908) — немецкий органист, пианист и композитор; сын Фридриха Христиановича.
 Хомилиус, Фридрих Христианович (Гомилиус, 1813—1902) — российский валторнист, музыкальный педагог и композитор; отец Луи Хомилиуса.